Суперкубок Саудівської Аравії з футболу 2020  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 січня 2021 року між чемпіоном і володарем Королівського кубка Саудівської Аравії клубом Аль-Гіляль та віце-чемпіоном Саудівської Аравії клубом Ан-Наср.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz
 Матч на globalsportsarchive

2020
Саудівська Аравія
Січень 2021
2021 в спорті Саудівської Аравії